Lucius Papirius Cursor was de naam van twee grote Romeinse generaals:
Lucius Papirius Cursor I
Lucius Papirius Cursor II